Freyera pumila är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Freyera pumila ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pumila